Чемпионат Европы по кроссу 1995 года прошёл 2 декабря в Алнике, Великобритания (во второй раз подряд). Были разыграны 4 комплекта наград: по 2 в индивидуальном и командном зачётах.

В соревнованиях приняли участие 186 атлетов (106 мужчин и 80 женщин) из 23 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег и до 5 — в женский. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников у мужчин и 3 лучших у женщин.

Результаты

Мужчины. 9,1 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 4,5 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 8 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 1995 года
Спорт в Великобритании в 1995 году
кросс
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
События 2 декабря
Чемпионаты Европы в Великобритании
Алник